Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Pilot Pen Tennis) van 2001 vond plaats van zondag 19 tot en met zaterdag 25 augustus 2001 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de vierde editie van het vrouwentoernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
De als derde geplaatste titelverdedigster, Venus Williams uit de Verenigde Staten, slaagde erin haar titel te prolongeren. In de finale ver­sloeg zij haar als eerste geplaatste landgenote Lindsay Davenport in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Williams wist voor de derde achtereenvolgende keer het toer­nooi van New Haven op haar naam te schrij­ven. Het was haar twintigste WTA-titel, de vijfde van dat jaar. Zij won US$ 90.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was het vierde reekshoofd – zij wist door te dringen tot de halve finale, waar zij echter verstek moest laten gaan wegens een quadriceps-blessure. Haar landgenote Justine Henin, als vijfde geplaatst, bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Julie Halard en Ai Sugiyama hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, strandde al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Cara Black en Jelena Lichovtseva won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Jelena Dokić en Nadja Petrova in drie sets. Het was hun zesde gezamen­lijke titel. De Russin Lichovtseva had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Zimbabwaanse Black één.

De Nederlandse Miriam Oremans speelde samen met Silvia Farina-Elia uit Italië – zij bereikten de halve finale, waarin zij het moesten afleggen tegen Dokić en Petrova.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

New Haven 2001
New Haven